Прикубанское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Прикубанское сельское поселение — входит в Новокубанский район Краснодарского края.
 Прикубанское сельское поселение — входит в Славянский район Краснодарского края.